Álvaro Fernández, né le  à Ferrol en Espagne, est un footballeur espagnol. Il joue au poste d'arrière gauche à Preston North End.

Biographie

En club 
Né à Ferrol en Espagne, Álvaro Fernández commence le football au Racing de Ferrol avant d'être formé par le Deportivo La Corogne et le Real Madrid. Le 11 septembre 2020, Fernández rejoint l'Angleterre afin de poursuivre sa formation à Manchester United.

En avril 2022, Álvaro Fernández est convoqué pour la première fois avec l'équipe première pour un match face à Chelsea mais il n'entre pas en jeu le jour du match, le 28 avril (1-1 score final). Le , il est nommé joueur U23 de l'année à Manchester United, récompensant sa saison 2021-2022.

Lors de son intégration avec le groupe professionnel Juan Mata le prend notamment sous son aile. Le jeune arrière gauche rejoint par ailleurs l'équipe première durant la présaison à l'été 2022, impliqué dans les premières séances du nouvel entraîneur, Erik ten Hag.

Le , Álvaro Fernández est prêté par Manchester United au Preston North End pour une saison. 

Il joue son premier match en professionnel avec cette équipe, lors la première journée de la saison 2022-2023 de Championship face au Wigan Athletic, le . Il entre en jeu en cours de partie à la place de Robbie Brady ce jour-là, et les deux équipes se neutralisent (0-0 score final).

En sélection nationale 
Álvaro Fernández représente l'équipe d'Espagne des moins de 19 ans en 2019 pour un total de deux matchs joués.

Notes et références

Liens externes 

Footballeur espagnol
Joueur du Preston North End FC
Naissance en mars 2003
Naissance à Ferrol